Higuera de Llerena kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Higuera de Llerena (ort), Extremadura, Provincia de Badajoz, 
 Higuera de Llerena (kommun), Extremadura, Provincia de Badajoz, 

Robotskapade Spanienförgreningar